Mikušovce est une commune slovaque du district d'Ilava ;
 Mikušovce est une commune slovaque du district de Lučenec.